Suehbaatar kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Sühbaatar (distrikt i Mongoliet), Süchbaatar, 
 Süchbaatar (stad), distrikt, Selenga, 

Robotskapade Mongolietförgreningar